Juste Guérin (1578-1645), prélat savoyard, évêque de Genève ;
 Jules Guérin (1801-1886), médecin belge ;
 Jules Guérin (1845-1898), acteur et journaliste et rédacteur en chef français ;
 Jules Guérin (1860-1910), journaliste et agitateur antisémite français ;
  (1866-1946), peintre américain.